Аншуков — фамилия. Известные носители:
 Аншуков, Владимир Афанасьевич (1925—2012) — бригадир комплексной сборочной бригады «Северного машиностроительного предприятия», Герой Социалистического Труда.
 Аншуков, Сергей Александрович (род. 1961) — российский системный программист.